BBC Radio 1 Live in Concert (Atomic Rooster)
BBC Radio 1 Live in Concert (Caravan)
BBC Radio One Live in Concert (Dexys Midnight Runners)
BBC Radio 1 Live in Concert (Echo & the Bunnymen)
BBC Radio 1 Live in Concert (The Fall)
BBC Radio 1 Live in Concert (Hawkwind)
BBC Radio 1 Live in Concert (Lone Justice)
BBC Radio 1 Live in Concert (The Michael Schenker Group)
BBC Radio 1 Live in Concert (Nazareth)
BBC Radio One Live in Concert (New Model Army)
BBC Radio 1 Live in Concert (New Order)
BBC Radio 1 Live In Concert (Paice, Ashton & Lord)
BBC Radio 1 Live in Concert (Skids)
BBC Radio 1 Live in Concert (Steve Earle)
BBC Radio 1 Live in Concert (Stiff Little Fingers)
BBC Radio One Live in Concert (Thin Lizzy)
BBC Radio 1 Live in Concert (Ultravox)
BBC Radio 1 Live in Concert (XTC)
Wishbone Ash BBC1 Live in concert